Michael Cramer (politicus), een Duits politicus
 Michael Cramer (acteur), een Duits acteur